Дума се може односити на:
 Дума (Сирија)
 Државна дума, доњи дом руског парламента
 Државна дума Руске Империје
 Бољарска дума